Croix de guerre 1914-1918 – onorificenza belga
Croix de guerre 1914-1918 – onorificenza francese